Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Carolina de Nord.

!Personalități
Listă
Carolina de Nord